Альбаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Сур. Занимает площадь 7,4 км². Население 15618 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

История 
Город основан в 13 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Noticias, eventos y actos de Albal en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Guía de comercios de Albal
 Torre Árabe de Albal

Муниципалитеты Валенсии